è una serie televisiva anime originale creata da Jun Inagawa e animata da Bibury Animation Studios. Sarà diretta da Hiroshi Ikehata, con Masao Kawase come assistente alla regia e Daishiro Tanimura che si occuperà della sceneggiatura. La serie sarà presentata in anteprima nel 2023 su MBS e altri canali.

Personaggi 
 
 Doppiato da: Makoto Furukawa

 
 Doppiata da: Fairouz Ai

 
 Doppiata da: Aimi

 
 Doppiata da: Tomoyo Kurosawa

Note

Collegamenti esterni 
 

Anime con sceneggiature originali